Миндюкино — название населённых пунктов в России:

 Миндюкино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Миндюкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.